Szepesi ist der Familienname folgender Personen:

 Ádám Szepesi (* 1945), ungarischer Hochspringer
 Eva Szepesi (* 1932), ungarische Holocaust-Überlebende
 Gusztáv Szepesi (1939–1987), ungarischer Fußballspieler 
 György Szepesi (1922–2018), ungarischer Sportkommentator und Fußballfunktionär
 Joseph Szepesi (* 1946), deutscher Degenfechter
 Kálmán Szepesi (* 1930), ungarischer Tischtennisspieler